Nancy kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nancy (ö),

Frankrike 

 Nancy-sur-Cluses, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Nancy, stad, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,

Se även 
 Nancy (namn) – ett vanligt kvinnonamn i engelskspråkiga länder

Robotskapade Antarktisförgreningar